Cauldwell ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Cauldwell, irischer Schauspieler
 David O. Cauldwell, US-amerikanischer Sexualwissenschaftler
 Happy Cauldwell (1903–1978), US-amerikanischer Jazzmusiker, siehe Happy Caldwell

Siehe auch:

 Caldwell
 Caudwell